Ugrjumowo () ist ein russischer Ortsname:
 Ugrjumowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Ugrjumowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Mattheningken, 1938ö1946 Mattenau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Ugrjumowo (Kaluga, Fersikowo), Dorf im Rajon Fersikowo, Oblast Kaluga
 Ugrjumowo (Kaluga, Isnosski), Dorf im Rajon Isnosski, Oblast Kaluga
 Ugrjumowo (Moskau, Domodedowo), Dorf im Stadtkreis Domodedowo, Oblast Moskau
 Ugrjumowo (Moskau, Odinzowo), Dorf im Rajon Odinzowo, Oblast Moaskau
 Ugrjumowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Ugrjumowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda